Ammonoosuc ist der Name:
 eines Sees im US-Bundesstaat New Hampshire, siehe Ammonoosuc Lake